Secret mortel (The Secret) est un téléfilm réalisé par Noel Nosseck en 1997, avec Ari Meyers 
Secret mortel (Sharon's secret) est un téléfilm réalisé par Michael Scott en 1995, avec Mel Harris, Candace Cameron Bure et Alex McArthur